Александр Сергиенко:
 Сергиенко, Александр Иванович (род. 1947) — украинский политик.
 Сергиенко, Александр Николаевич (род. 1971) — глава администрации Старооскольского городского округа Белгородской области (2018—2021).